James Bond
Ou ainda:
The Bond - filme de Charles Chaplin
Universidade Bond - instituição australiana
Bond (cratera) - em Marte

Pessoas
Graham Bond - músico britânico
Lilian Bond - atriz britânica
Samantha Bond - atriz britânica

Veja também
Bonde (desambiguação)

Desambiguação